Бясь-Кюёль () — село в Горном улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Атамайского наслега.

География 
Село расположено в центральной части Якутии, на правом берегу реки Ситтэ. Расстояние до улусного центра — села Бердигестях — 105 км к северо-востоку.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Атамайский наслег.

История 
7 августа 2021 года сильные пожары, бушующие в Якутии, подобрались к селу. По последним данным МЧС России, сгорело 33 жилых дома и 8 хозяйственных построек.  

Как сообщалось, из-за сильного ветра верховой пожар возле села Бясь-Кюель Горного улуса перебросился через минерализованную полосу и сжег несколько десятков домов. Население было эвакуировано. На тушении пожара было привлечено более 300 человек и 51 единица техники.

Власти Якутии заявили, что сгоревшие дома будут восстановлены за счёт резервного фонда.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Инфраструктура 
МБОУ «Атамайская СОШ»

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию

Дом культуры.

Основные производства — мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство.

Село газифицировано

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Горного улуса